Сунгирь:

 Сунгирь — палеолитическая стоянка древнего человека на территории Владимирской области.
 Сунгирь — ручей, протекающей по территории Суздальского района Владимирской области.